Каммель:

 Каммель — река в Германии.
 Каммель, Бернхард — австрийский кинематографист.